The Heartbreakers és un grup de rock novaiorquès format el 1975.
 Tom Petty and The Heartbreakers és un grup de rock californià dels anys 1970.
 Heartbreakers és una pel·lícula americana de Bobby Roth ( 1984), amb Peter Coyote, Nick Mancuso i Carole Laura.
 Heartbreakers (pel·lícula del 2001) és una pel·lícula americana de David Mirkin ( 2001), amb Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt i Ray Liotta.